L'Arabie saoudite est subdivisée en 13 provinces ou régions (manatiq, singulier : mintaqa), elles-mêmes subdivisées en gouvernorats (muhafazat) et sous-gouvernorats (markaz).

Liste des provinces

Liens externes

Notes et références 

Liste en rapport avec l'Arabie saoudite